Walterswiler – abitanti di Walterswil (Berna)
Walterswiler – abitanti di Walterswil (Soletta)